Ново-Никольское — название населённых пунктов в России.

Московская область 
 Ново-Никольское — бывшая деревня на территории городского округа Красногорск.

Смоленская область 
 Ново-Никольское — деревня в Ермолинском сельском поселении Вяземского района.
 Ново-Никольское — деревня в Степаниковском сельском поселении Вяземского района.
 Ново-Никольское — деревня в Бабинском сельском поселении Духовщинского района.
 Ново-Никольское — деревня в Третьяковском сельском поселении Духовщинского района.
 Ново-Никольское — деревня в Ельнинском районе.
 Ново-Никольское — деревня в Рославльском районе.

Ярославская область 
 Ново-Никольское — село в Ростовском районе.

См. также